La transfiguración es una transformación de algo e implica un cambio de forma de modo tal que revela su verdadera naturaleza y cultura.

Religión transfiguración 
 Transfiguración de Jesús, un evento, relatado en los Evangelios, en el que Jesús de Nazaret reveló brevemente a tres de los apóstoles una apariencia divina...

Jesucristo en el arte 
 Iglesia de la Transfiguración, en el Monte Tabor, Israel.
 Monasterio de la Transfiguración, más conocido como Monasterio de Santa Catalina del Monte Sinaí, Egipto.
 Transfiguración de Cristo, cuadro de Botticelli, h. 1500, Colección Particular.
 La transfiguración (Bellini, Nápoles)
 La Transfiguración, cuadro de Raffaello Sanzio, 1517–20, Museos Vaticanos.
 Transfiguración, cuadro de Tiziano, h. 1566, Iglesia de San Salvador de Venecia.
 Transfiguración, fresco de Beato Angélico, 1439-42, Convento de San Marcos de Florencia.

Otros 
 Transfiguración, en la filosofía de Arnold J. Toynbee, es una de las acciones que una civilización puede emprender en el proceso de su disolución.
 Transfiguración, asignatura que deben estudiar los magos en las historias del mago-héroe de ficción Harry Potter.